Braye – comune francese nella regione dell'Alta Francia
 Braye – fiume francese che scorre a est del bacino parigino affluente del Loir
 Braye-en-Laonnois – comune francese nella regione dell'Alta Francia
 Braye-en-Thiérache – comune francese nella regione dell'Alta Francia
 Braye-sous-Faye – comune francese nella regione del Centro-Valle della Loira
 Braye-sur-Maulne – comune francese nella regione del Centro-Valle della Loira